Bugula () é uma vila e comuna rural na circunscrição de , na região de Culicoro no sudoeste do Mali. A comuna contêm 11 vilas e em 2009 tinha população de  pessoas.

Bibliografia 

 

 

Localidades do Mali